Las Sombras es un grupo de música punk y garage rock surgido en la ciudad de Barcelona en 1989.

Miembros 
 Xavier «Sam», guitarra. 
 Claudio Glaesmer, guitarra y coros. The Canary Sect, TV Smith & The Bored Teenagers, Sons of Yeah, Los Remotos, Suzy & Los Quattro.
 Albert «Bowie», batería. Los Soberanos.
 Jaime, voz (y bajo hasta 2014). The Canary Sect, The Meows.
 Martini Tamer, bajo y coros desde 2014. <small>Pop Crash Colapso, Safety Pins, The Tamers, Sonny Vincent/Testors, The Bite, The Meetup, Montemadre.

Discografía

Álbumes

LP 
 Shell-shocked! (Family Spree Recordings, 2019). Producido por Mike Mariconda.
 Killjoy
 I Don't Owe You Nothing
 She Ain't Crazy
 No Time, No Money, No Brain
 Be Bop Mind
 Chemical Sadness
 Pills!
 F(u)ck This Job
 B(i)tch and Big Head
 We don't care
 Die Alone
 Crumps and lice
 Now and Again
 Gonna Scratch Your Car
 Shell-Shocked!

 Back to China (Pay Bitch, 2014). Producido por Mike Mariconda.
 Girls Outta Reach.  
 Nothing´s Gonna Be Alright.  
 This Ain´t My World.  
 Don´t Wanna See You.  
 Waste Of Time.  
 You Can´t Deceive Me.  
 Set Me Free.  
 Hate.  
 No Apologies.  
 Oh, No!.  
 Don´t Understand.  
 Back To China.  
 Don´t Tease Me.

10" 
 The Cinderella story–in reverse (Pay Bitch, 2008).
 Can't Get You Out Of My Mind. 	
 Payday. 	
 Middle Class Babe. 	
 Chicken Sandwich. 	
 I'm Lost. 	
 Pay For Love.

Enlaces externos 
 Web de Las Sombras.
 Facebook de Las Sombras.
 Back to China en Efe Eme.
 Back to China en Daily Records.

Grupos de rock de Cataluña
Grupos de rock de España
Grupos de música de los años 1990